Emma Edgcumbe (1791-1872) – nobildonna inglese
Ernest Edgcumbe, III conte di Mount Edgcumbe (1797-1861) – politico inglese
Richard Edgcumbe (1680-1758) – politico inglese
William Edgcumbe, IV conte di Mount Edgcumbe (1833-1917) – politico inglese